Bassin du Petén, une sous-région géographique de la Mésoamérique
 Département du Petén, un des 22 départements du Guatemala.